Агнешка Урсула Дыгант (; род. , Пясечно, Польша) — польская актриса театра и кино, известная по своим ролям в телесериалам «Хорошие и плохие», «Волна преступности» и «Няня».

Биография 
Агнешка Дыгант преподавала в средней школе LVI Леон Кручковский в Варшаве. В 1998 году она окончила Государственную Высшую школу театра и кино в Лодзи. В том же году она получила вторую премию на XIX Обзор Песни во Вроцлаве.

Первая небольшая роль была в фильме Майкла Роза Пт «Paint». В 2000 году она снялась в клипе Майсловица Фредерика «Для тебя». Популярность ей принес сериал «Хорошие и плохие», в котором с 2001 года она стала сниматься. С 2005 года играет роль няни в комедии «Няня» и одну из главных ролей в телесериале «Волна преступности».

Награды.
В 2006 и 2008 была награждена Telekamery в категории «Актриса». В 2007 году стала только второй, польская звезда содействовала бренду продукции, L’Oréal Гарнье.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы театра Польши
Актрисы телевидения Польши
Киноактрисы Польши